Sovkhóznoie (Kabardino-Balkària), localitat de la República de Kabardino-Balkària, a Rússia
 Sovkhóznoie (Krasnoperekopsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Sovkhóznoie (Simferòpol), localitat de la República de Crimea, a Rússia